Мокроносово — название населённых пунктов в России:

 Мокроносово — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Мокроносово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.